Мужская сборная ветеранов Японии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Японию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Японии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные с сайта результатов и статистики ВФК:)

Примечания

Ссылки 
 Япония — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Японии

См. также 
 Мужская сборная Японии по кёрлингу
 Женская сборная Японии по кёрлингу
 Смешанная сборная Японии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Японии по кёрлингу
 Сборная Японии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Японии по кёрлингу на колясках
 Женская сборная ветеранов Японии по кёрлингу

Япония
Кёрлинг в Японии
Кёрлинг